

Patronyme 

 Pierre Marie Pietri, (1809-1864), homme politique français du .
 Nicolas Pietri (1863-1964) , homme politique français ;
 François Piétri (1882-1966), homme politique français, député de Corse, plusieurs fois ministre ;
 Dorando Pietri (1885-1942), athlète italien ;
 Giuseppe Pietri (1886-1946), compositeur italien ;
 Arturo Uslar Pietri (1906-2001), écrivain et intellectuel vénézuélien ;
 Gaston Piétri (1929-), prêtre et journaliste corse ;
 Luce Pietri (1939-), historienne française ;
 Monique Piétri (1945-1993), nageuse française ;
 Julie Pietri (1955-), chanteuse française ;
 Annie Pietri (1956-), autrice française de romans policiers, de livres pour enfants et de livres-jeux ;
 Marcel Pietri (1958-), judoka français
 Yoann Pietri (1982-),combattant,Français,Champion du monde en (MMA,K-1,PANKIDO,KICK-BOXING, Vainqueur du tournoi ADCC SHOOTO Milan)

 Loïc Pietri (1990-), judoka français.

Toponyme 
 Mont Pietri, dans les îles Kerguelen (nom donné en hommage à François Piétri).